Moot puede referirse a:

 moot, seudónimo de Christopher Poole, empresario de internet estadounidense fundador del sitio web 4chan.
 Moot Scout Mundial, reunión nacional, regional o mundial del Movimiento Scout dirigido a los jóvenes mayores de 18 años.